Сражение у Кедровой Горы(, оно же сражение на горе Слаутера или сражение на Кедровой реке) — произошло 9 августа 1862 года в округе Калпепер, штат Виргиния. Представляло собой первое сражение Северовирджинской кампании во время американской гражданской войны. Федеральная армия под командованием генерал-майора Натаниэля Бэнкса атаковала армию Конфедерации генерал-майора Томаса Джексона, которая двигалась к Калпеперу на перехват федеральных отрядов. Бэнксу удалось выбить противника с поля боя, но южане перешли в контратаку и в итоге заставили федеральные силы отступить. Это сражение стало первым сражением Северовирджинской кампании.

Предыстория 
26 июня генерал-майор Джон Поуп был назначен командующим только что созданной федеральной Вирджинской армией. Поуп развернул свою армию дугой через Северную Вирджинию, на правом фланге в Сперревилле стоял Франц Зигель, в центре — Натаниэль Бэнкс, на левом фланге в Фалмуте — Ирвин Макдауэлл. Часть корпуса Бэнкса, бригада Самуэля Кроуфорда и кавалерия Джона Хэтча стояла в 32 километрах южнее основных федеральных сил, в Калпепере.

Ответным шагом генерал Ли 13 июля отправил Джексона «Каменная стена» с 14 000 в Гордонсвилл. 27 июля к нему присоединились ещё 10 000 из дивизии Эмброуза Хилла. 6 августа Поуп двинул войска на юг в округ Калпепер чтобы занять ж/д узел в Гордонсвиле. Это было необходимо, чтобы отвлечь армию Конфедерации на север и помешать им преследовать отступающую армию Макклелана на Вирджинском полуострове.

В это время как раз завершилась Семидневная битва и генерал Ли рискнул перебросить армию Джексона на север, предупредив, однако, чтобы тот был готов вернуться обратно, если будет необходимо.

Джексон решил действовать наступательно, напав на авангард (отряд Бэнкса) до того, как все федеральная армия сконцентрируется у Гордонсвиля. Разбив Бэнкса, он рассчитывал двинуться на Калпепер (42 км. К северу) и постараться разбить армию Поупа по частям, примерно так же, как до этого в кампании в Долине. Ли рекомендовал Джексону избегать ошибок Семидневной битвы и по возможности не атаковать противника на сильных позициях.

7 августа Джексон двинулся на Калпепер. Кавалерия Беверли Робертсона была послана вперед, чтобы не дать федералам занять броды через Рапидан. Робертсон выполнил это задание 8 августа. Продвижению армии Джексона сильно мешала необычная жара в те дни, а также чрезмерная секретность, в которой Джексон по обыкновению держал свои планы. В итоге дивизионные командиры не всегда ясно представляли себе маршрут движения и время от времени даже мешали друг другу. В результате передовые части Джексона прошли только 13 километров к вечеру 8 августа. Джексон винил в задержке Эмброуза Хилла — возможно, именно тогда начался их конфликт.

Федеральная кавалерия, хоть и была остановлена Робертсоном, быстро вернулась обратно и предупредила командование о наступлении Джексона.

В ответ Поуп приказал Зигелю присоединиться к Бэнксу, а Бэнксу — возвести оборонительную линию вдоль Кедровой реки, в 11 километрах южнее Калпепера.

Силы сторон 
Джексон имел 23 000 против 8 000, почти тройное численное превосходство, хотя Гендерсон писал, что: «Полки Конфедерации были, как правило, очень слабыми. Потери в Семидневной, при Винчестере, при Кросс Кейс и Порт Репаблик ещё не были восполнены. Бригада были примерно равны полному батальону, и командир полка мог радоваться, если ему удалось набрать 200 мушкетов.»

Армия Союза 

Первый корпус
 Дивизия Альфеуса Уильямса
 Бригада Самуэля Кроуфорда (4 полка)
 Бригада Джорджа Гордона (4 полка)

 Дивизия Кристофера Огура
 Бригада Джона Гири (4 огайских полка)
 Бригада Генри Принса (5 полков)
 Бригада Джорджа Грина (2 полка)
 9 батарей артиллерии
Второй корпус
 Дивизия Джеймса Рикеттса
 Бригада Эбрама Дюри
 Бригада Зеалуса Тоуэра
 Бригада Джорджа Хартсаффа
 Бригада Сэмуэля Кэролла
 Кавбригада Джорджа Байярда

Армия Конфедерации 
 Дивизия Юэлла
 Бригада Джубала Эрли (6 полков)
 Бригада Генри Форно (5 луизианских полков)
 Бригада Исаака Тримбла (3 полка)
 5 артбатарей
 Дивизия Эмброуза Хилла
 Бригада Лоуренса Брэнча (5 северокаролинских полков)
 Бригада Джеймса Арчера (5 полков)
 Бригада Эдварда Томаса (4 джорджианских полка)
 Бригада Макси Грегга(5 южнокаролинских полков)
 Бригада Уильяма Старка(5 луизианских полков)
 Бригада Чарльза Филда (3 вирджинских полка + 1 батальон)
 Бригада Вильяма Пендера (4 северокаролинских полка)
 6 артбатарей
 Дивизия Чарльза Уиндера
 «Бригада каменной стены» (Чарльз Рональд)(5 вирджинских полка)
 Бригада Томаса Гарнетта (4 вирджинских полка)
 Бригада Александра Тальяферро (3 вирджинских + 2 алабамских полка)
 Бригада Александра Лоутона (6 джорджианских полков)
 3 артбатареи

Положение сторон 

Утром 9 августа армия Джексона перешла Рапидан и вступила в округ Калпепер. Впереди шла дивизия Ричарда Юэлла, за ним — дивизия Эмброуза Хилла. Около полудня авангардная бригада Джубала Эрли встретилась с федеральной кавалерией у Кедровой реки, северо-западнее Кедровой горы. Эрли установил орудия и началась артиллерийская дуэль. Пехота Эрли развернулась в линию на восточной стороне дороги Калпепер-Орандж (в настоящее время — федеральная трасса № 15), на возвышенности, на противоположном берегу Кедровой реки. Постепенно прибывали остальные бригады дивизии и присоединялись к Эрли справа. Дивизия Виндера встала слева от Эрли, с западной стороны дороги; бригада Тальяферро примыкала к бригаде Эрли, а бригада Томаса Гарнетта заняла крайний левый фланг на окраине леса. Артиллерия Виндера разместилась между двух дивизий, а «Бригада каменной стены» (под. Ком. Чарльза Рональда) встала за ними в качестве прикрытия. Дивизия Хилла встала слева в качестве резерва — вернее, была на подходе.

Федеральная армия развернулась на берегу Кедровой реки. Бригада Сэмуэля Кроуфорда стояла справа (напротив Гарнетта), бригада Кристофера Огура — на левом фланге. Бригада Джона Гэри стояла напротив Тальяферо, а бригада Генри Принса стояла крайней слева напротив Юэлла. Бригада Джорджа Грина находилась в резерве. Дивизия Рикетта не успела к началу боя.

Сражение

Атака Северян 
Незадолго до 17:00, как только началась перестрелка, генерал Уиндер был смертельно ранен осколком снаряда. Его бригады ещё не закончили развертывание, бригада Гарнетта оказалась в стороне от основных сил с открытым флангом. И прежде чем управление дивизией было восстановлено, федеральные бригады Гири и Принца двинулись на правое крыло конфедеративной линии. Их стремительная атака чуть было не опрокинула линию противника; Эрли помчался туда с Кедровой Горы и лично занялся управлением войск. Его грамотные действия и интенсивный пушечный огонь остановили федеральную атаку на правом фланге. Однако, на левом фланге федеральные части действовали успешнее: Кроуфорд атаковал дивизию Уиндера, отправив одну бригаду во фронтальную атаку, а вторую в обход фланга. Федералы вышли как раз во фланг 1-го вирджинского полка, который не выдержал двойной атаки и начал отступать. Люди Кроуфорда двинулись дальше, ударили с фланга по 42-му вирджинскому полку и вышли в тыл бригаде Тальяферро и артиллерийским батареям. Джексон приказал отвести батареи, но Тальяферро и Эрли не успели это сделать.

Контратака 

В этот критический момент Джексон лично отправился на участок прорыва навести порядок в частях. Чтобы вдохновить свою прежнюю бригаду, он пытался вытащить саблю, но из-за нечастого использования она заржавела и не извлекалась из ножен — тогда он стал размахивать ею прямо в ножнах. Он выхватил знамя из рук отступающего знаменосца и крикнул: «Джексон с вами! Собирайтесь, храбрые парни, и — вперед!» Эта сцена запечатлена художником Трояни в картине «Jackson is with you».

«Бригада каменной стены» пошла в контратаку на федеральные бригады, первым бросился вперед 21-й вирджинский полк, за ним — все остальные. Северяне, которые не получили поддержки, вынуждены были отступить. Она так увлеклась преследованием, что скоро оказалась далеко впереди основных сил, в свою очередь, лишенная поддержки. Северяне перегруппировались и снова атаковали, отбросив 4-й и 27-й вирджинские полки, однако в итоге действия «бригады каменной стены» позволили южанам выиграть время для перегруппировки. Дивизия Хилла сменила разбитые полки Виндера. Джексон приказал Хиллу и Юэллу наступать. Правый фланг Федеральной армии немедленно рухнул. Юэлл не смог вовремя поддержать атаку, но федеральные бригады дрогнули при виде отступления Кроуфорда, и были окончательно сломлены, когда с кедровой Горы на них бросилась бригада Исаака Тримбла.

Преследование 
Федеральное командование бросило в бой федеральную бригаду Грина, но она не спасла положения и к 19:00 северяне уже отступали по всему фронту. Последней попыткой прикрыть отступление пехоты Бэнкс бросил два кавалерийских эскадрона на боевые порядки конфедератов. Кавалерийская атака была встречена мощным ружейным залпом, который уложил более половины атакующих — только 71 из 174 сумели спастись. Пехота Джексона и 7-й вирджинский кавполк (Вильяма Джонса) преследовали отступающих федералов и едва не захватили в плен Бэнкса и Поупа, которые находились в штабе всего в миле от поля боя.

С наступлением темноты Джексон прекратил преследование. Он не знал точного расположения федеральной армии, а от пленных узнал, что Поуп отправил корпус Зигеля на соединение с Бэнксом. Джексон велел прекратить преследование и около 22:00 сражение завершилось.

Последствия 
Джексон два дня простоял на позиции южнее Кедровой реки в ожидании атак противника, но их так и не случилось. 12 августа он узнал, что армия Поупа прибыла в Калпепер и отступил в Гордонсвилл на более удобную позицию за Рапиданом.

Погода и плохая связь с дивизиями серьёзно осложнили Джексону управление армией. Имея дело со своим старым соперником по Кампании в Долине, он был едва не захвачен врасплох и был очень близок к поражению. Положение было спасено грамотным руководством в критический момент и своевременным прибытием дивизии Хилла, что позволило, наконец, реализовать численное превосходство. Между тем, Бэнкс, уже несколько раз побежденный Джексоном, изо всех сил старался взять реванш: вместо того, чтобы дать оборонительное сражение на укрепленной позиции, он решил взять инициативу в свои руки и атаковать противника, прежде чем тот завершит развертывание войск. Его не смутило даже двойное численное превосходство противника. Это смелый ход чуть не принес ему победу, и все же этот бой против Джексона закончился так же, как и все предыдущие.

Теперь, имея рядом армию Джексона, и понеся ощутимый урон в сражении, северяне почувствовали себя в опасности: Генерал Генри Хэллэк отменил наступление Поупа на Гордонсвилл и, таким образом, Ли смог перехватить инициативу и перенести бои с Вирджинского полуострова в Северную Вирджинию. Джексон вышел к реке Раппаханок, затем обошел фланг армии Поупа и в конце августа навязал ему Второе сражение при Бул-Ране.

Примечания и сноски

Литература

Ссылки 
 Статья в вирджинской энциклопедии
 Сражение у Кедровой горы, описание
 рапорты- рапорты Э. П. Хилла и его бригадных генералов.

Сражения по алфавиту
Сражения Гражданской войны в США
Сражения 1862 года
Август 1862 года
Сражения в Вирджинии